Ferdinand av Aragonien kan syfta på:

 Ferdinand I av Aragonien (1380–1416)
 Ferdinand II av Aragonien (1452–1516)